Amarok puede referirse a:
 Amarok: lobo mitológico.
 Amarok: reproductor multimedia de KDE.
 Amarok: álbum de Mike Oldfield de 1990
 Amarok: álbum de Nargaroth de 2000
 Amarok: álbum de Francisco López de 2010
 Volkswagen Amarok (Pickup).

no:Liste over KDE-programmer#Amarok